{{DISPLAYTITLE:C10H12}}
De molecuulformule C10H12 kan staan voor:

Zie ook: Lijst van brutoformules C10 onder de kop C12H10

 Dicyclopentadieen
 Tetraline (benzocyclohexeen, tetrahydronaftaleen)